Das Australian Darts Open 2022 war die zweite Ausgabe des von Darts Australia durchgeführten Dartturnieres, welches vom 4. bis zum 6. August 2022 im Moama Bowling Club in Moama (New South Wales) ausgetragen wurde. Erstmals wurde das Turnier dabei in Kooperation mit der World Darts Federation (WDF) und als sogenanntes „Platin“-Turnier durchgeführt, womit es zur höchsten Turnierklasse des Weltverbandes zählt.

Titelverteidiger bei den Herren war Damon Heta, welcher jedoch als Tour Card-Holder der Professional Darts Corporation (PDC) nicht am Turnier teilnehmen darf. Titelverteidigerin bei den Damen war Lisa Ashton.

Die neuen Sieger sind zum einen Beau Greaves bei den Damen, welche sich gegen Mikuru Suzuki im Finale durchsetzte, und Raymond Smith, der im Finale knapp gegen Haupai Puha gewann.

Ereignisse im Vorfeld 
2019 wurde erstmals ein Turnier der Australian Darts Open ausgespielt, welches jedoch keinen Wert für die Ranglisten der WDF hatte und somit ein reines Einladungsturnier war.

Am 14. April 2022 wurde jedoch seitens der WDF verkündet, dass die Australian Darts Open als Platin-geranktes Turnier in den WDF-Kalender mit aufgenommen werden sollen.

Das Feld der Qualifizierten Spieler wurde am 28. Juni 2022 bekanntgegeben, das eigentliche Teilnehmerfeld jedoch noch mehrmals korrigiert.

Die Setzliste mit den finalen Teilnehmern (ohne die Australian Open Qualifiers) wurde am 29. Juli 2022 bekanntgegeben.

Männer

Format und Qualifikation 
Insgesamt 24 Spieler qualifizierten sich für das Turnier. Die Plätze wurden dabei wie folgt vergeben:

 Sieger der WDF World Darts Championship 2022 (gesetzt)
 Die Top 2 des WDF Main Ranking Men Race Australian Open mit Stand vom 12. Juni 2022 (gesetzt)
 Die Top 5 (ursprünglich 3) des WDF Australian Men Race Australian Open mit Stand vom 26. Juni 2022 (gesetzt)
 Die Top 2 des WDF New Zealand Men Race Australian Open mit Stand vom 26. Juni 2022 (gesetzt)
 Sechs (ursprünglich acht) Gewinner der State Qualifiers
 Acht Finalisten der vier Australian Open Qualifiers

Es wurden dabei nicht die regulären Ranglisten der WDF herangezogen, sondern spezielle Ranglisten für die Australian Darts Open, für die nur bestimmte Turniere eine Rolle spielten.

Bei dem Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.
Die 24 Spieler wurden zunächst in acht Dreiergruppen eingeteilt, in denen Jeder gegen jeden gespielt wurde. Diese Partien wurden alle im Modus Best of 9 Legs gespielt. Die Sieger jeder Gruppe zogen daraufhin in die K.-o.-Runde ein. Die Viertelfinale wurden im Modus Best of 11 Legs ausgetragen. Im Halbfinale spielte man Best of 15 Legs, während das Finale über die Distanz Best of 19 Legs gespielt wurde.

Teilnehmer 
Sieger der WDF World Darts Championship 2022
  Neil Duff
Top 2 des WDF Main Ranking Men Race Australian Open
  James Hurrell
  Luke Littler
Top 5 des WDF Australian Men Race Australian Open
  Raymond Smith
  Peter Machin
  Jeremy Fagg
  Mal Cuming
  Sam Ballinger
Top 2 des WDF New Zealand Men Race Australian Open
  Haupai Puha
  Ben Robb
Nachgerückt
  Jelle Klaasen

Sieger der State Qualifiers
  Darren Carson (A.C.T.)
  Jamie Rundle (Queensland)
  Donovan Lottering
  Ky Smith
  Aaron Morrison (South Australia)
  Leon Townes (Tasmanien)
  Brandon Wheening (Victoria)
  David Platt (Western Australia)

Die Qualifier in New South Wales und Northern Territory wurden aus unbekannten Gründen nicht ausgetragen. Stattdessen qualifizierten sich zwei weitere Spieler aus Queensland.

Finalisten der Australian Open Qualifiers
  Michael Cassar
  Mitchell Clegg
  Scott Hallett
  Yuya Higuchi
  Cory Lloyd
  Liam McDonell
  Danny Porter
  Justin Thompson

Setzliste

Preisgeld 
Bei dem Turnier werden insgesamt 56.000 AU$ an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse

Gruppe A 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

Gruppe B 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

Gruppe C 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

Gruppe D 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

Gruppe E 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

Gruppe F 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

Gruppe G 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

Gruppe H 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

K.-o.-Phase

Frauen

Format und Qualifikation 
Insgesamt 12 Spielerinnen qualifizierten sich für das Turnier. Die Plätze wurden dabei wie folgt vergebe:

 Siegerin der WDF World Darts Championship 2022 (gesetzt)
 Die Top 1 des WDF Main Ranking Women Race Australian Open mit Stand vom 12. Juni 2022 (gesetzt)
 Die Finalistinnen der Australian Darts Open 2019 (gesetzt)
 Die Top 2 des WDF Australian Women Race Australian Open mit Stand vom 26. Juni 2022 sowie eine weitere Spielerin
 Die Top 2 des WDF New Zealand Women Race Australian Open mit Stand vom 26. Juni 2022
 Vier Gewinnerinnen der Australian Open Qualifiers

Es wurden dabei nicht die regulären Ranglisten der WDF herangezogen, sondern spezielle Ranglisten für die Australian Darts Open, für die nur bestimmte Turniere eine Rolle spielten.

Bei dem Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.
Die 12 Spielerinnen wurden zunächst in acht Dreiergruppen eingeteilt, in denen Jeder gegen jeden gespielt wurde. Diese Partien wurden alle im Modus Best of 9 Legs gespielt. Die Siegerinnen jeder Gruppe zogen daraufhin in die K.-o.-Runde ein. Die Halbfinale spielte man Best of 11 Legs, während das Finale über die Distanz Best of 15 Legs gespielt wurde.

Teilnehmerinnen 
Siegerin der WDF World Darts Championship 2022
  Beau Greaves
Top 1 des WDF Main Ranking Women Race Australian Open
  Deta Hedman
  Kirsty Hutchinson
Finalistinnen der Australian Darts Open
  Lisa Ashton (Siegerin)
  Mikuru Suzuki (Finalistin)

Top 2 des WDF Australia Women Race Australian Open
  Tori Kewish
  Amanda Loch
Top 2 des WDF New Zealand Women Race Australian Open
  Wendy Harper
  Nicole Regnaud

Siegerinnen der Australian Open Qualifiers
  Desi Mercer
  Kym Mitchell
  Abbey Morrison
  Yukie Sakaguchi

Setzliste

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt 24.000 AU$ an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmerinnen wie folgt:

Ergebnisse

Gruppe A 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

Gruppe B 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

Gruppe C 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

Gruppe D 

1. Spieltag 4. August 2022

2. Spieltag 5. August 2022

K.-o.-Phase

Übertragung 
Das Turnier konnte online über den Australischen Streaminganbieter Kayo Sports verfolgt werden.

Weblinks 
 Bericht bei der World Darts Federation (WDF)
 Bericht bei Darts Australia

Einzelnachweise 

Dartwettbewerb in Australien
Sportveranstaltung in New South Wales
Dartveranstaltung 2022